

Patronyme 

 Jean-Pierre Firmin Malher (1761-1808), général
 un personnage du roman de Stendhal, Lucien Leuwen (1834), le colonel Malher de Saint-Mégrin
 un sous-lieutenant Malher (?-1848), dont le nom a été donné à la rue Malher à Paris
 Malher (animateur de radio)

Homonymie de patronyme